NO poate fi:
 Monoxid de azot, formula chimică al compusului chimic
 Námestovo, număr de înmatriculare auto al districtului slovac
 Neos Air, codul IATA al companiei aeriane din Italia
 Norvegia,codul ISO 3166-1, FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Novara, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene

No poate fi:
 Lacul No, lac în Sudanul de Sud
 Nobeliu, simbolul chimic al elementului chimic

Nō poate fi:
 Nō (sau Noh), formă de teatru tradițional japonez

№ poate fi:
 Număr, simbol folosit pentru "număr" (uneori scris de asemenea ca Nº, No sau No.)

no poate fi:
 .no, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Norvegia
 no, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (の în hiragana sau ノ în katakana)
 Limba norvegiană, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „NO” la acronymfinder.com